Armor – asteroide
Armorica – l'antico nome celtico della Bretagna
Corazzatura – in inglese americano
ARMOR – Advanced Radar for Meteorological and Operational Research, un avanzato radar meteorologico che si trova a Huntsville (Alabama)
Armor – album del 2004 del gruppo musicale statunitense Janus
Armor – squadra ciclistica francese